HAH  može značiti:

 kratica za Hrvatska agencija za hranu
 kratica za Healthcare Association of Hawaii
 kratica za Hospital At Home (palijativna skrb)
 oznaka aerodroma Hahaya u gradu Moroni na Komorima 

Kratice